Okręty US Navy o nazwie USS  "Racine", pochodzącej od miasta Racine (Wisconsin):
Pierwszy "Racine" (PF-100) był fregatą typu Tacoma, która służyła w latach 1945 - 1946.
Drugi "Racine" (LST-1191) był okrętem desantowym czołgów, który był w służbie w latach 1971 - 1993.
Racine